Кошня (Кошни) — упразднённая деревня в Таборинском районе Свердловской области России.

Располагалась в 320 км к северо-востоку от Екатеринбурга и в 216 км к северу от Тюмени. Близлежащие населённые пункты: Чернавская, Якшино, Унже-Павинская. Климат континентальный с холодной зимой и тёплым летом.

Ссылки 
 Унже-Павинское сельское поселение на сайте Департамента информационной политики Губернатора Свердловской области

Упразднённые населённые пункты Таборинского муниципального района